

Définitions 

Le Tibet peut désigner diverses entités administratives, géographiques ou historiques :

 le Tibet, zone géographique et historique de peuplement des Tibétains, revendiquée par l'Administration centrale tibétaine (ou gouvernement tibétain en exil), installée à Dharamsala en Inde.
 La région autonome du Tibet ou région autonome du Xizang, région administrative de la Chine créée en 1965.
 le plateau tibétain, zone géographique située au nord de l'Himalaya, qu'on appelle le « toit du monde », formée de hauts plateaux désertiques.
 Le Petit Tibet, nom donné autrefois au Ladakh.
 le Tibet (1912-1951), État non reconnu gouverné de manière indépendante entre 1912 et 1950, et dont la nature est l'objet d'un débat a posteriori.

Personnalités 
 Tibet (1931-2010) était un auteur et dessinateur de bande dessinée.
 David Tibet est un artiste britannique.

Cinéma 
 Sept ans au Tibet (Seven Years in Tibet) de Jean-Jacques Annaud, réalisé en 1997.
 Tibet, le mensonge chinois ? est un documentaire de Bernard Debord de 2008.
 Le Chien du Tibet, film d'animation japonais réalisé par Masayuki Kojima et sorti en 2012.

Livres, journaux et chanson

Livres 
 Tibet, Tibet : une histoire personnelle d'un pays perdu est une œuvre de Patrick French publiée en 2003.
 Le Tibet est-il chinois ? est un ouvrage collectif publié en 2002 sous la direction de Anne-Marie Blondeau et Katia Buffetrille.
 Tibet, le pays sacrifié est un ouvrage de Claude Arpi publié en 2000.
 Retour au Tibet est une œuvre d'Heinrich Harrer parue en 1983.
 Sept ans d'aventures au Tibet est une œuvre d'Heinrich Harrer parue en 1952.

Journaux 
 Miroir du Tibet, journal publié en Inde entre 1925 et 1962 et distribué au Tibet.
 Tibet Times, créé en 1996, journal en tibétain diffusé dans la communauté tibétaine en exil. 
 World Tibet News, site web d'actualités.
 Tibet Sun, site web d'actualités..
 Tibet Post International, journal en ligne.

Chanson 
 Seven Years in Tibet de David Bowie

BD 
 Tintin au Tibet d'Hergé en 1960.

Faune 
 Le dogue du Tibet
 L'antilope du Tibet
 Le Macaque du Tibet
 Le Renard du Tibet
 L'Ours bleu du Tibet

Divers 
 Le tibet (ou thibet) est une fibre naturelle obtenue par tissage du poil de chèvre du Tibet.